Norbert Abramov (né le  à Cergy dans le département du Val-d'Oise en France) est un joueur professionnel de hockey sur glace franco-russe. Il évolue au poste d'attaquant avec les Jokers de Cergy-Pontoise.

Biographie

Carrière en club 
En 2010, il commence sa carrière en senior avec le club d'Asnières dans la Division 2 le troisième niveau français. La saison suivante, il rejoint le club de Cholet. Ses performances lui permettent d'intégrer petit à petit le groupe des Ducs d'Angers. Il fait alors ses premières apparitions dans la Ligue Magnus, l'élite française. De 2012 à 2014, il porte les couleurs de Gap puis de Villard-de-Lans. Il rejoint, en 2014, le club de Briançon.

Carrière internationale 
Il représente la France au niveau international. Il prend part aux sélections jeunes.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2010-2011 || Castors d'Asnières || Division 2 || 15|| 5|| 10|| 15|| 10|| 2|| 0|| 1|| 1|| 0 
|-
| 2011-2012 || Dogs de Cholet || Division 2 || 14|| 8|| 5|| 13|| 8|| 2|| 1|| 0|| 1|| 2
|-
| 2011-2012 || Ducs d'Angers || Ligue Magnus || 4|| 0|| 0|| 0|| 0|| 6|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 2012-2013 || Rapaces de Gap || Ligue Magnus || 24|| 2|| 1|| 3|| 12|| 3|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2013-2014 || Ours de Villard-de-Lans || Ligue Magnus || 26|| 5|| 7|| 12|| 4|| 8|| 3|| 1|| 4|| 2
|-
| 2014-2015 || Diables rouges de Briançon || Ligue Magnus || 26|| 12|| 12|| 24|| 2|| 7|| 2|| 4|| 6|| 4
|-
| 2015-2016 || Diables rouges de Briançon || Ligue Magnus || 26|| 9|| 8|| 17|| 8|| 10|| 1|| 4|| 5|| 2
|-
| 2016-2017 || Brûleurs de loups de Grenoble || Ligue Magnus || 42|| 7|| 12|| 19|| 8 || 12 || 1 || 1 || 2 || 4
|-
| 2017-2018 || Lions de Lyon || Ligue Magnus || 42|| 7|| 12|| 19|| 8 || 6 || 0 || 1 || 1 || 2
|-
| 2018-2019 || Rapaces de Gap || Ligue Magnus || 44 || 8 || 12 || 20 || 14 || 10 || 3 || 4 || 7 || 2
|-
| 2019-2020 || Aigles de Nice || Ligue Magnus || 34|| 12|| 12|| 24|| 14|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2019-2020 || Cracovia Krakow || Polska Liga || 2|| 0|| 2|| 2|| 2|| 4|| 0|| 1|| 1|| 0
|-
| 2020-2021 || Jokers de Cergy-Pontoise || Ligue Magnus || 21 || 5 || 6 || 11 || 4 || - || - || - || - || - 
|-
| 2021-2022|| Jokers de Cergy-Pontoise || Ligue Magnus || 43 || 7 || 13 || 20 || 4 || 11 || 0 || 2 || 2 || 4

Au niveau international 

| 2011 || align="left"|Championnat du monde moins de 18 ans || 5|| 4|| 1|| 5|| 2|| +4|| align="left"|  Médaille de bronze de la division 1, groupe B
|-
| 2012 || align="left"|Championnat du monde junior || 5|| 4|| 2|| 6|| 4|| +6|| align="left"|  Médaille d'or de la division 1, groupe B
|-
| 2013 || align="left"|Championnat du monde junior || 5|| 0|| 1|| 1|| 0|| -1|| align="left"| Sixième place de la division 1, groupe A

Notes et références 

Naissance en janvier 1993
Naissance à Cergy-Pontoise
Attaquant de hockey sur glace
Joueur international français de hockey sur glace
Joueur russe de hockey sur glace
Joueur du Hockey Club Choletais
Joueur de l'Association des sports de glisse d'Angers
Joueur des Rapaces de Gap
Joueur des Ours de Villard-de-Lans
Joueur des Diables rouges de Briançon
Joueur du Grenoble métropole hockey 38
Joueur du Lyon Hockey Club
Joueur du Nice Hockey Côte d'Azur
Joueur du Comarch Cracovia
Joueur du Hockey Club de Cergy-Pontoise